Roeslan en Ljoedmila (gedicht), een gedicht uit 1820 van de Russische auteur Aleksandr Poesjkin;
Roeslan en Ljoedmila (opera), een opera uit 1842 van de Russische componist Michail Glinka;
Roeslan en Ljoedmila (film), een film uit 1972 van de Russische regisseur Aleksandr Ptoesjko.